Municipio de Woodbury puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Woodbury (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Woodbury (condado de Cumberland, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cumberland.
 Municipio de Woodbury (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.
 Municipio de Woodbury (condado de Bedford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bedford.
 Municipio de Woodbury (condado de Blair, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Blair.